Frasne (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Frasne-les-Meulières – francuska gmina w regionie Franche-Comté